Tiedt ist der Familienname folgender Personen:

 Almuth Hartwig-Tiedt (* 1959), deutsche Politikerin (Die Linke), Staatssekretärin in Berlin
 Frederick Tiedt (1935–1999), irischer Boxer
 Friedemann Tiedt (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Tiedt (1881–1938), deutscher kommunistischer Politiker und Sexualreformer
 Richard Tiedt (1874–nach 1918), deutscher Landwirt und Politiker

Siehe auch:
 Diet
 Dieth